Media Markt és Saturn, német elektronikai áruházlánc
 Saturn, amerikai hordozórakéta-család, melynek a Saturn V kiemelkedő tagja volt
 Saturn, romániai fürdőhely
 Saturn, a General Motors egyik gépkocsimárkája
 Sega Saturn, játékkonzol